Pompeiopolis bezeichnet:
 Pompeiopolis (Paphlagonien), antike Stadt im Norden Kleinasiens, an der Stelle des heutigen Taşköprü
 Pompeiopolis in Paphlagonia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 zeitweiliger Name der antiken Stadt Soloi (Kilikien)
 Pompeiopolis in Cilicia, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche